Панчулидзе — княжеский и российский дворянский род, происходящий от имеретинского дворянина Давида Матвеевича (или Малевеевича) Панчулидзе (1704—1785), выехавшего в Россию в 1724 году в свите грузинского царя Вахтанга. До 1752 года гоф-мейстер царевича Вахушти Вахтанговича. Принял русское подданство 02 декабря 1753 году. Воевода в Рославле в 1753 г., в Мценске (1764), воеводский товарищ в Великом Устюге в 1776 г., советник саратовской гражданской палаты в 1782 г.

Род Российских дворян Панчулидзевых происходит из Имеретии, где в древнее время представители рода Да Панчули лишились своих прав владетельных князей, что произошло в XIII веке. В XV—XVII веках Дапанчули превращаются просто в князей Панчулидзе на службе царей Имеретинских. При поступлении в российское подданство превращаются в русских дворян Панчулидзе, но оставшихся в Имеретии ветвь рода продолжала именоваться и по присоединении к России князьями Панчулидзе.

Род Панчулидзе внесён во II часть родословных книг Саратовской и Пензенской губерний.

Наиболее известные представители рода (в алфавитном порядке):

Примечания

Ссылки 
 Фамилия Панчулидзев на сайте Всероссийское генеалогическое древо

Дворянство Грузии
 
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены орлы‎